Brecknock, contea di Berks, Pennsylvania
Brecknock, Pennsylvania
Brecknock, Galles, Regno Unito